Форпо́ст — значения.

 Форпост, Форпост (военное укрепление) () — передовой пост, аванпост (см.) фортовой крепости. Передовой пункт, начало и оплот в развитии.
 Форпост — торговый пост, место, где происходил обмен товаров.
 Форпост — название фигуры в шахматах, расположенной за демаркационной линией доски, чаще на 5-й или 6-й горизонталях (белые), 4-й или 3-й (чёрные). Обычно защищена пешкой, иногда ладьёй или слоном.
 Форпост — термин, означающий незаконное израильское поселение в Иудее и Самарии.

В культуре 
 «Форпост» — документальный фильм Михаила Шадрина (2007).
 «Форпост» — роман польского писателя Болеслава Пруса.
 «Форпост» — название планеты, на которой происходит действие в повести «Великий дух и беглецы» писателя-фантаста Кира Булычёва.

Населённые пункты 
 Форпост — посёлок в Камызякском районе Астраханской области.
 Форпост — деревня в Большеуковском районе Омской области.
 Форпост-Каргат — село в Каргатском районе Новосибирской области.
 Форпост Староватаженский — село в Володарском районе Астраханской области.

Прочее 
 «Форпост» — тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат, выпускаемый на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА), лицензионная копия израильского IAI Searcher II.